

Astronomia 
 M76 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa piccola campana muta

Altro 
 M-76 – variante jugoslava del fucile d'assalto AK-47